Cornelius Scipio Asiaticus ist der Name folgender Personen:

 Publius Cornelius Scipio Asiaticus, römischer Politiker, Suffektkonsul 68